Réaumur si può riferire a:
 René-Antoine Ferchault de Réaumur – scienziato francese
 Grado Réaumur – unità di misura della temperatura
 Réaumur – comune francese